Кастр може да се односи на:

 Кастр (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Кастр (Тарн), насељено место у Француској, у департману Тарн
 Кастр Жиронд, насељено место у Француској, у департману Жиронда